Укрыто — деревня в Плисской волости Новоржевского района Псковской области.
 Укрыто — озеро в Плисской волости Новоржевского района Псковской области.